Лафаж, Адриен де (1801—1862) — французский музыковед, композитор, источниковед
 Лафаж, Ремон (1650—1686) — французский живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист
 Лафаж — коммуна во Франции, департамент Од

См. также 
 Дремий-Лафаж — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Лафаж-сюр-Сомбр — коммуна во Франции, департамент Коррез